Межконтинентальный кубок — соревнование, проводимое между спортсменами или командами из разных континентов — чаще всего, победителями континентальных соревнований. По значимости и составу участников обычно уступает чемпионатам мира.

 Межконтинентальный кубок по баскетболу — соревнование клубных баскетбольных команд.
 Межконтинентальный кубок по бейсболу — соревнование сборных бейсбольных команд.
 Межконтинентальный кубок по борьбе
 Межконтинентальный кубок по гандболу — соревнование гандбольных команд.
 Межконтинентальный кубок по крикету — соревнование сборных крикетных команд.
 Межконтинентальный кубок по футболу — соревнование клубных футбольных команд.
 Межконтинентальный кубок по пляжному футболу — соревнование национальных сборных по пляжному футболу.
 Межконтинентальный кубок по мини-футболу — соревнование клубных мини-футбольных команд.
 Межконтинентальный кубок Ле-Мана — автоспортивная серия, основанная в 2010 году.
 Межконтинентальный кубок по ЧГК — соревнование команд «Что? Где? Когда?».

См. также 
 Кубок Рио
 Международный кубок
 Международный кубок чемпионов
 Международный футбольный кубок
 Международный кубок Ниццы
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
 
 Кубок обладателей Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка
 Арабская лига чемпионов по футболу